św. Klara z Asyżu (1193/1194-1253) – włoska zakonnica, założycielka klarysek
 św. Klara z Montefalco (1268-1308) – włoska augustianka, stygmatyczka

Zobacz też 
 Błogosławiona Klara